

Sigle 
 Backlink
 Ball Lightning – fulmine globulare
 Boys' Love
 British Leyland
 Black Lagoon

Codici 
 BL – codice vettore IATA di Pacific Airlines
 BL – codice FIPS 10-4 della Bolivia
 BL – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Belluno (Italia)
 BL – codice ISO 3166-2:CH del Canton Basilea Campagna (Svizzera)
 BL – codice ISO 3166-2:GW della Regione di Bolama (Guinea-Bissau)
 BL – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Balvi (Lettonia)
 BL – codice ISO 3166-2:SK della Regione di Bratislava (Slovacchia)

Trasporti 
 BL – Targa automobilistica di Bruck an der Leitha (Austria)
 BL – Targa automobilistica di Banja Luka (Bosnia ed Erzegovina)
 BL – Targa automobilistica di Belluno (Italia)

Altro 
 bl – simbolo del barile
 B/L – Bill of lading, polizza di carico